

Taalkunde 
 Meervoud (taal)
 Meewerkend voorwerp, een zinsdeel

Getal en jaartal 
 1005 (getal), het getal in Romeinse cijfers
 1005, het jaar in Romeinse cijfers

Fysica 
 Megavolt (MV), een spanning van 1 miljoen volt
 Millivolt (mV), een spanning van 1 duizendste volt
 Absolute helderheid (MV) van een hemellichaam in het zichtbare (visuele) deel van het spectrum

Geografie 
 Maldiven, een Aziatische eilandstaat met landcode MV
 Mecklenburg-Voor-Pommeren, een deelstaat van Duitsland met regiocode MV
 Masvingo, een provincie van Zimbabwe met regiocode MV

Diversen 
 M/V, een Nederlands televisieprogramma
 Maaiveld, een referentie voor hoogtemetingen
 Museumvereniging, een vereniging van Nederlandse musea
 .mv, het topleveldomein voor websites uit de Maldiven
 mv (Unix), move, een Unixcommando
 mechanische ventilatie (in bouwtekeningen)
 Motorschip (Motor Vessel)